Gregory Bonsignore (1983 –) amerikai olasz (szicíliai) drámaíró és forgatókönyvíró. A New York Egyetemen tanult, majd a BBC-nél isjárt gyakornokként. Meleg.

Jegyzetek

Források 
Atomic

1983-ban született személyek
Olasz származású amerikaiak
Szicíliaiak
Amerikai drámaírók
LMBT költők, írók
Élő személyek
Amerikai forgatókönyvírók
Librettisták